Die letzte Nacht steht für:

 Die letzte Nacht (1920), deutscher Stummfilm von Wilhelm Thiele und Reinhold Bauer
 Die letzte Nacht (1927), deutsch-britischer Stummfilm von Graham Cutts
 Die letzte Nacht (1949), deutscher Film von Eugen York 
 Die letzte Nacht (1957), deutscher Fernsehfilm von Erich-Alexander Winds
 Die letzte Nacht (1983), luxemburgischer Film von Andy Bausch nach einer Kurzgeschichte von Charles Bukowski
 Die letzte Nacht (1984), australischer Film von John Duigan

Siehe auch:
 Die letzte Nacht der Titanic, britischer Film von Roy Ward Baker (1958)
 Die letzte Nacht des Boris Gruschenko,  US-amerikanischer Film von Woody Allen (1975)